Лаклид има више значења:
 Округ Лаклид (Мисури)
 Лаклид (Мисури)